O Bragança Sport Club foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador, no Estado da Bahia.

Títulos 

Clubes de futebol extintos da Bahia
Esporte de Salvador